St.-Thomas-Kathedralen befinden sich an folgenden Orten:

 Chennai, Indien, siehe St. Thomas Basilica
 Mumbai, Indien, siehe St. Thomas Cathedral (Mumbai)
 Portsmouth, Vereinigtes Königreich, siehe Kathedrale von Portsmouth (anglikanisch)
 Reno, USA, siehe Cathedral of Saint Thomas Aquinas